Battaglia di Soissons (486) – tra franchi e romani
Battaglia di Soissons (718) – nella guerra civile dei Franchi
Battaglia di Soissons (923)
Battaglia di Soissons (978)
Battaglia di Soissons (1814) – guerre napoleoniche
Battaglia di Soissons (1918) – prima guerra mondiale